Niemcy:
 Grumbach – dzielnica Bad Langensalza
 Grumbach – dzielnica Jöhstadt
 Grumbach – dzielnica Wilsdruff
 Grumbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Grumbach – rzeka, dopływ Innerste
 Grumbach – rzeka, dopływ Werry

Osoby:
 Gernot Grumbach – niemiecki polityk
 Hartmud von Grumbach – komtur

Inne:
 Grumbach – ród

Zobacz też:
 Crumbach
 Krumbach